Des Arc kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Des Arc (Arkansas)
Des Arc (Missouri)